Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Potito Starace che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Diego Moyano 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Dezort /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Giorgio Galimberti /  Mosè Navarra (primo turno)

 Daniele Bracciali /  Federico Luzzi (primo turno)
 Salvador Navarro /  Germán Puentes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2002